Die B Grupa 1957 war die achte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 16. März 1957 und endete am 24. November 1957.

Die Organisation der bulgarischen Sportstrukturen wurde mit der Einführung eines neuen Modells im Fußball geändert. Das alte System von Vereinen, die nach Industrie- oder Abteilungsprinzipien gegründet wurden, wurde aufgegeben und durch staatlich finanzierte Sportorganisationen ersetzt.

Dieser Schritt führte zu einer Welle von Fusionen, Auflösungen oder Neugründungen von Klubs. Indessen beendete fast die Hälfte der Vereine in der neu gebildeten Nord- bzw. Südgruppe die Saison mit einer anderen Struktur oder einem anderen Namen.

Modus 
32 Vereine waren in zwei Gruppen eingeteilt. Diese traten jeweils zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich für die A Grupa. Die Teams, die die letzten beiden Plätze einnahmen, schieden aus der B Grupa aus.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957